Гали́на Вишне́вская:
 Вишневская, Галина Александровна (род. 1994) — казахстанская биатлонистка.
 Вишневская, Галина Павловна (1926—2012) — российская оперная певица, актриса, театральный режиссёр и педагог. Народная артистка СССР (1966).